Çatalca, ciutat i districte a la província d'Istanbul, Turquia
 Çatalca, nom turc de la ciutat de Farsàlia a Tessàlia, Grècia.
 Çatalca, vila del districte de Nizip, a la província de Gaziantep